

Wydarzenia 

 5 lipca – w wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległa świątynia Jowisza na Kapitolu w Rzymie.
 Sulla wrócił z armią do Italii.
 I wojna domowa w Rzymie i zwycięstwo Sulli (m.in. w bitwie pod górą Tifata).
 II wojna z Mitrydatesem.

Urodzili się 
 14 stycznia — Marek Antoniusz